Tjeerd Visser, Nederlandse beeldend kunstenaar.
Tjeerd Visser, Nederlands priester